Самозалечивание — процесс восстановления физических, химических и биологических свойств веществ, кристаллов, организмов и объектов после разного рода воздействий на них.

Типы самозалечивания

Кристаллография 
Г. Г. Леммлейн исходя из учения о равновесии кристалла с раствором, теоретически объяснил процесс самозалечивания трещин в кристалле, в результате которого образовывались вторичные жидкие включения.

Радиотехника 
Полупроводниковые диоды на основе селена отличаются эффектом «самозалечивания». Преимуществом селеновых выпрямителей является их способность выдерживать кратковременные перегрузки и быстро восстанавливать свои свойства после пробоя.

Биология 
Самозалечивание в биологии — заживление, заживание, залечивание.

Не путать с — Самолечение.

Прочее 
Самозалечивание в строительстве — свойство бетона, обработанного особыми проникающими материалами, способное «залечивать» собственную поверхность и трещины размером до 0.4 мм путём кристаллизации солей кальция, магния и пр. при взаимодействии с водой.

Самолечащийся материал пластиков выделяет место повреждения и фиксирует его.

См. также 

 Самозарождение
 Самозатенение
 Регенерация

Примечания 

Электрические явления
Кристаллография